Phayllos () ist in der griechischen Antike der Name folgender Personen:

 Phayllos (Phoker), Tyrann von Phokis
 Phayllos (Krotoniate), ein Athlet, Sieger bei den Pythischen Spielen
 in anderer Schreibweise Phalinos, ein Zakynthier, siehe Zakynthos